Ел Гаљито има више значења:

 Ел Гаљито (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гаљито, Ел Питајо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гаљито (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гаљито (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Гаљито (Мијер и Норијега), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гаљито (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Гаљито, Агрикола (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гаљито, Сан Херонимо Вијехо (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гаљито (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гаљито (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику